George Pearcy – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Henry Pearcy – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Stephen Pearcy – cantante heavy metal statunitense